

Lokalizacje

Niemcy 
 Scheyern – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pfaffenhofen an der Ilm

Osoby 
 Herold von Scheyern – arcybiskup Salzburga

Inne 
 Scheyern – klasztor